Cayo Fannio puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Cayo Fannio.— Cónsul en el año 122 a. C.
 Cayo Fannio (legado).— Pretor en el último cuarto del 
 Cayo Fannio (pretor).— Pretor a principios del 
 Cayo Fannio (tribuno de la plebe 187 a. C.).— Tribuno de la plebe en el año 187 a. C.
 Cayo Fannio (tribuno de la plebe 59 a. C.).— Tribuno de la plebe en el año 59 a. C.
 Cayo Fannio Estrabón.— Cónsul en el año 161 a. C.